Каверля́ны (, ) — деревня в Демидовичском сельсовете Дзержинского района Минской области Белоруссии.

География 
 Расположен данный населённый пункт на расстоянии 28 км от города Дзержинска, 31 км от нулевого километра города Минска (18 км до МКАД), в 11 км от железнодорожной станции Фаниполь.
 Данная деревня имеет три улицы: Центральная, Новая, Полевая. Деревня со старенькими домиками (19 дворов). На улице Новой и Полевой, ведётся активная застройка, часть домов уже построены и заселены на 2022г. Есть старинные большие ивы, лес, луг, поле, ручеек заросший лозой.

История 
 До 1917 года — данная деревня была также имением Каверляны Новосёлковской волости Минского уезда Минской губернии.
 До 1742 года — имением владеют Крупские. После 1742 года — владельцы имения Арцишевские.
 До 1772 года — имение Каверляны в составе Великого княжества Литовского Речи Посполитой.
 В 1784 г. - фольварок Каверляны в Российской империи
 С 1841 года — имение в собственности Нелюбовичей.
 В 1944-1956 годах - административно в Сталинском сельсовете и сельскохозяйственном колхозе (артели) "Профинтерн"
С 1863 г. первые выходные июля в Каверлянах отмечают день деревни.
В советское время повелась традиция провожать лето, как правило это было в конце августа, третьи выходные августа. Луди собирались, приносили угощения.

Население 
 В начале XX века деревня Каверляны имела 21 двор с 164 жителями, поместье Кавярляны — 1 двор с 46 жителями.
 В 1991 году — 38 дворов с 68 жителями.
 1 января 2004 года — 19 дворов с 35 жителями.

Памятные места 
Памятник на братской могиле советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну (86 человек).

Примечания

Литература 
 Кавярляны // Памяць: Гісторыка-дакумэнтальная хроніка Дзяржынскага раёна. Менск, 2004. — С. 679. 
 str. 914, Tom III, «SLOWNIK GEOGRAFICZNY KROLESTWA POLSKIEGO I innich KRAJOW SLOWIANSKICH», WARSZAWA, 1880—1914 r.

Ссылки 
 Каверляны имение и Каверляны деревня
 Каверляны на карте
 сельский населённый пункт Каверляны
 
 
 

Населённые пункты Дзержинского района (Минская область)